Mayor bezeichnet:

 in englischsprachigen Ländern den Bürgermeister oder Lord Mayor
 , den militärischen Dienstgrad eines Major in russischer Sprache

Mayor ist der Familienname folgender Personen:
 Eugène Mayor (1877–1976), Schweizer Pilzkundler
 Federico Mayor Zaragoza (* 1934), spanischer Biologe und Politiker, UNESCO-Generaldirektor
 Jacqueline Maurer-Mayor (* 1947), Schweizer Politikerin (FDP)
 Jaime Mayor Oreja (* 1951), spanischer Politiker (UCD, PP), MdEP
 John Eyton Bickersteth Mayor (1825–1910), britischer klassischer Philologe
 Juan Jiménez Mayor (* 1964), peruanischer Rechtsanwalt, Politiker und Premierminister
 Lesyani Mayor (* 1989), kubanische Hochspringerin
 Michel Mayor (* 1942), Schweizer Astronom

Siehe auch: 

 Maior
 Major (Begriffsklärung)